Gnathostomula är ett släkte av käkmaskar. Gnathostomula ingår i familjen Gnathostomulidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Käkmaskar
Gnathostomula